Barcelona is een nummer van de Britse rockzanger Freddie Mercury en de Spaanse operazangeres Montserrat Caballé van het album Barcelona uit 1988, geschreven door Freddie Mercury. Het verscheen ook op het verzamelalbum Greatest Hits III. Het lied was geschreven voor de Olympische Zomerspelen 1992 in Barcelona, de geboorteplaats van Caballé. Het nummer werd oorspronkelijk op 26 oktober 1987 op single uitgebracht. 

De plaat werd een hit in vrijwel geheel Europa en Oceanië. In thuisland het Verenigd Koninkrijk werd de 8e positie in de UK Singles Chart bereikt. 

In Nederland was de plaat op maandag 19 oktober 1987 de 398e AVRO's Radio en TV-Tip op Radio 3 en werd een gigantische hit. De plaat bereikte de 2e positie in zowel de Nederlandse Top 40 als de Nationale Hitparade Top 100. 

In België werd de 21e positie in de Vlaamse Ultratop 50 bereikt. In de Vlaamse Radio 2 Top 30 werd destijds géén notering behaald.

In het najaar van 1992, een jaar na de dood van Freddie Mercury, werd het nummer opnieuw op single uitgebracht. Het kwam toen aanzienlijk hoger in de hitlijsten te staan dan tijdens de eerste uitgave.

Hitnoteringen

Evergreen Top 1000

NPO Radio 2 Top 2000 

Single uit 1987
Single uit 1992
Nummer van Freddie Mercury
Nummer van Montserrat Caballé